Curaçaos voetbalelftal (mannen)
 Curaçaos voetbalelftal (vrouwen)